Die Abkürzung UNL steht für:

 UEFA Nations League
 Universal Networking Language
 University of Nebraska-Lincoln
 University of North London
 Universidad Nacional del Litoral in Argentinien
 Neue Universität Lissabon (portugiesisch: Universidade Nova de Lisboa)

UNL